Trèves puede referirse a: 
 Tréveris (Alemania): es el nombre francés de esa ciudad.
 Trèves,  comuna de Ródano (Francia).
 Trèves, comuna de Gard (Francia).